Volpe ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Volpe (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Francesco Volpe (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Gennaro Volpe (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Gioacchino Volpe (1876–1971), italienischer Historiker
 Giovanni Antonio Volpe (1513–1588), italienischer Geistlicher, Bischof von Como, Nuntius in der Schweiz
 Giovanni Battista Volpe (um 1620–1691), italienischer Komponist und Organist
 John Volpe (1908–1994), US-amerikanischer Politiker

 Paul Volpe (* 1981), US-amerikanischer Pokerspieler
 Petra Volpe (* 1970), Schweizer Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Ricardo La Volpe (* 1952), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Robert Volpe (1942–2006), US-amerikanischer Künstler
 Stefano Volpe (* 1988), italienischer Fußballspieler

Volpe ist:
 ein Modell- und Markenname des Automobilherstellers Anonima Lombarda Cabotaggio Aereo
 ein fiktiver Ort im Bergischen Land in den WDR-Folgen der Fernsehserie Polizeiruf 110.

Siehe auch:
 Wolpe
 Della Volpe
 John A. Volpe National Transportation Systems Center, eine Einrichtung des Verkehrsministeriums der Vereinigten Staaten